Эта статья о преступлениях в штате Орегон.

Статистика преступлений (1960—2009) 
Зарегистрированные случаи преступлений в Орегоне в период с 1960 по 2009 год:

Законы о смертной казни 
Конституция штата Орегон изначально не предусматривала смертной казни. В 1864 году был принят закон, предусматривающий смертную казнь за убийство первой степени тяжести. Первоначально полномочия на проведение казней были предоставлены местным шерифам, но в 1903 году Законодательное собрание штата Орегон приняло закон, требующий, чтобы все казни проводились в тюрьме в Сейлеме, первой тюрьме штата Орегон, которая открылась в 1866 году

Избиратели штата Орегон внесли поправки в Конституцию в 1914 году, чтобы отменить смертную казнь, набрав 50,04 % голосов. Отмена была инициативой губернатора Освальда Уэста. Смертная казнь была восстановлена, опять же конституционной поправкой, в 1920 году.

Первоначально все казни проводились через повешение; после 1931 года в качестве метода был принят смертельный газ.

Избиратели объявили вне закона смертную казнь на всеобщих выборах 1964 года, набрав 60 % голосов. Два дня спустя губернатор Марк Хэтфилд смягчил приговоры трем заключенным, приговоренным к смертной казни.

Крупные преступления

Примечания 

История Орегона
Оре